Riverwood ou Riverwoods désigne :

 Riverwood, une ville située dans le Kentucky ;
 Riverwoods, une ville située dans l'Illinois ;

Homonymie de localités aux États-Unis